Rhenanus ist der Name folgender Personen:

 Beatus Rhenanus (1485–1547; eigentlich Beat Bild), deutscher Humanist und Philologe
 Beatus Rhenanus als Pseudonym von Theodor Birt (1852–1933; deutscher Altphilologe und Schriftsteller)
 Johannes Rhenanus (* etwa 1528, † 1589; eigentlich Johann Rheinland), deutscher Theologe, Alchemist, Salinist und Autor
 Johannes Rhenanus (Mediziner), lebte Anfang des 17. Jahrhunderts, Enkel des Johannes Rhenanus, Leibarzt des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel und Verfasser alchemistischer Bücher
 Rhenanus, Pseudonym von Paul Zech (1881–1946)